pp
 Parceria público-privada
 Paridade do poder de compra — sigla em inglês para purchasing power parity
 Perfil profissiográfico previdenciário — documento histórico-laboral
 Ponto por polegada — medida de resolução de vídeo
 Pixel por polegada — medida relacionada à densidade de composição de imagens
 Protocolo Ponto-a-Ponto — protocolo para redes de computadores
 Porto Pinto Pereira — marca de vinho do Porto
 Princess Protection Program — filme original do Disney Channel
 Parceria para a Paz — programa da Organização do Tratado do Atlântico Norte

Partidos políticos 
 Partido do Poder do Povo — da Tailândia
 Partido Popular do Paquistão — do Paquistão
 Partido Popular Paulista — do Brasil, extinto
 Partido Pirata Português

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguação
Desambiguações de siglas